Фло́ра Росси́и (Flora of Russia) — некоммерческий интернет-проект, запущенный в январе 2019 года на платформе iNaturalist сотрудниками Гербария Московского государственного университета для подготовки атласа флоры России. На данный портал любой желающий может загрузить фотографию дикорастущего сосудистого растения, сделанную в любой точке России. Участники проекта выполняют (при необходимости) научное определение изображенного на фото растения или подтверждают определение автора. На середину мая 2021 года на портале было размещено 12237 участниками более 1 млн фотонаблюдений растений. По состоянию на май 2021 года 89 % изображений проекта «Флора России» были доступны по свободной лицензии.

История проекта 
Проект был «вдохновлен» проектом «Информационная система „Флора Москвы“ на платформе Цифрового гербария МГУ» (совместный грант РФФИ и Правительства Москвы № 19-34-70018).

В январе 2019 года сотрудники Гербария Московского государственного университета создали проект «Флора России». На январь 2019 года к моменту старта проекта уже были загружены на iNaturalist 754 участниками 8,5 тысяч изображений дикорастущих растений.

В конце октября 2019 года на «Флоре России» было уже более 200 тысяч изображений, выложенных 3670 участниками. На середину мая 2021 года на портале было размещено 12237 участниками более 1 млн фотонаблюдений растений . Отметку в 1 000 000 наблюдений проект преодолел в мае 2021 года через 846 дней после старта.

Загрузка изображения и его проверка 
Любой желающий может загрузить на портал фото любого дикорастущего растения России. Участники проекта при необходимости «опознают» по фотоснимку растение и дают ему научное определение. В декабре 2019 года сообщалось, что определить удалось около 90 % загруженных изображений растений. На май 2021 года на 1 051 784 определённых наблюдений приходилось 143 543 неопределенных наблюдения (доля опознанного составляет 88 %).

Распознавание изображений на портале iNaturalist чаще всего происходит автоматически — по картинке. В дальнейшем автоматические определения верифицируют эксперты..

Региональные порталы 
Существует 85 включенных во «Флору России» региональных проектов, каждый из которых посвящён флоре соответствующего субъекта Российской Федерации: «Флора Свердловской области», «Флора Чукотки» и т. п.. Для каждого из них выделена страница на портале (например, для «Флоры Свердловской области»).

По числу сделанных наблюдений лидируют проекты по флоре Подмосковья, Москвы и Брянской области. Самыми большими региональными проектами по числу участников являются порталы по Московской области, Москве и Санкт-Петербургу. По числу выявленных видов лидируют Дагестан, Республика Крым и Краснодарский край.

Журнал «Флора России» 
Для знакомства пользователей с новостями, связанными с работой портала, создателями публикуется онлайн-журнал «Флора России». В нём публикуются статистические отчёты при достижении круглых отметок, инструкции и информация о различных мероприятиях.

Импорт данных в международную базу Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
С портала iNaturalist изображения из «Флоры России» поступают в международную базу Global Biodiversity Information Facility (GBIF), если они удовлетворяют одновременно двум требованиям:
 Достигли «Исследовательского уровня»;
 Имеют свободную лицензию — СС0, CC BY или CC BY-NC.

Перенос изображений в базу GBIF происходит автоматически.

На май 2021 года в GBIF индексируется 6,32 млн записей о биоразнообразии России из различных источников, в т.ч. 6,17 млн с основной территории и 0,15 млн из Крыма. При этом, iNaturalist является самым большим по объему источником данных о природе России, занимая долю 22,3% по основной территории и 50,4% по Крыму (эта доля постоянно растёт). Массив данных "iNaturalist Research-grade Observations" является крупнейшим массивом по биоразнообразию России в GBIF (1 376 428 записей на 13 мая 2021 года).

Свободная лицензия 
Аккаунты участникам «Флоры России» в январе 2019 года рекомендовано создавать под свободной лицензией (СС0, CC BY, CC BY-NC) для подготавливаемого МГУ атласа флоры России. Пресс-служба Московского государственного университета в 2019 году сообщила:
Опубликованные массивы пространственных данных можно свободно скачивать, обрабатывать и использовать в научной, поисковой и природоохранной деятельности

Тем не менее, примерно пятая часть изображений на «Флоре России» остается под несвободной лицензией. По состоянию на декабрь 2019 года под свободной лицензией были  от , а под несвободными лицензиями оставались  (20,2 % от общего числа загруженных) от .

К маю 2021 года доля заблокированных несвободными лицензиями наблюдений сократилась до 11 %

Достижение технологического потолка платформы iNaturalist 
Проект «Флора России» достиг технологического потолка платформы iNaturalist через два года и два месяца после старта: главная страница портала стала плохо загружаться, а в середине марта 2021 года перестала загружаться совсем. Это связано с тем, что каждый региональный проект имеет в настройках, как минимум, три фильтра: таксономический, географический и уровень качества. Таким образом, при загрузке данных с сервера происходит общая обработка около 250 фильтров. В связи с быстрым ростом данных это стало невозможным.

Для дальнейшей работы пользователей созданы технические версии основного портала: «Новая флора России» (счётчик статистики по флоре России без региональной структуры), «Первая лига флоры России» (42 топ-региона по числу наблюдений) и «Вторая лига флоры России» (ещё 43 региона), разделённых по отсечке в 5000 наблюдений. Региональные порталы поодиночке работают без проблем.

Похожие проекты 
На портале iNaturalist в январе 2019 года создан родственный проект «Грибы России», включающий (по состоянию на январь 2020 года) более 30 тысяч изображений.

См. также 
 Гербарий Московского университета

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница проекта

Биология в России
Базы данных по ботанике
Гербарий Московского университета
Московский государственный университет